Hedderich ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Hedderich (* 1957) ist ein ehemaliger deutscher Ruderer
 Carl Friedrich Hedderich (1843–1913), Geheimer Kommerzienrat, Vorstandsmitglied und Geschäftsinhaber der Darmstädter Bank
 Ingeborg Hedderich (* 1959), Professorin für Förderpädagogik an der Universität Leipzig
 Philipp Anton Hedderich (1743–1808), Professor für Theologie und Jurisprudenz

Siehe auch:
 Hederich